Bryan County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bryan County (Georgie) – okres státu Georgie
 Bryan County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma